

Geografia 
 Canmore – città dell'Alberta (Canada)

Informatica 
 Canmore – processore Intel

Persone 
 Malcolm III di Scozia, soprannominato Canmore 
 Malcolm IV di Scozia, soprannominato Canmore